Brașov, ciutat romanesa 
 Província de Braşov província (judeţ) de Romania, a Transsilvània, amb capital a Braşov.
 Fotbal Club Braşov, club de futbol